Клаус Вангер (, 24 февраля 1941 года) — председатель Ландтага Лихтенштейна (национального парламента) с 2001 по 2008 год.

Вангер был назначен на пост председателя в 2001 году. Он является представителем избирательного округа Шан и членом Прогрессивной гражданской партии Лихтенштейна. Впервые в местный парламент он попал в 1993 году, а перед этим долгое время занимался бизнесом. В 2009 году его на посту председателя сменил Артур Брунхарт.

Примечания

Ссылки 
 Политические лидеры Лихтенштейна

Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Спикеры ландтага Лихтенштейна
Государственные деятели Лихтенштейна